Le tournoi de tennis de Toronto est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981, classée en catégorie Futures, se dispute du 12 au .

Claudia Kohde-Kilsch remporte le simple dames. En finale, elle bat Nina Bohm, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marjorie Blackwood et Susan Leo.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Toronto
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Toronto
Sport au Canada en 1981
Tennis en janvier 1981